Російсько-івуарійські відносини — двосторонні дипломатичні відносини між Росією та Кот-д'Івуаром. Росія має посольство в Абіджані, у Кот-д'Івуару є посольство в Москві. Дипломатичні відносини було встановлено 23 січня 1967 року. У 1969 році вони були розірвані з ініціативи івуарської сторони, а в 1986 році відновлені на її прохання.

Історія 
Двосторонні зв'язки мають дружній характер. Здійснюється взаємодія в ООН та інших міжнародних організаціях. У червні 2011 року Росія надала Кот-д'Івуару гуманітарну допомогу. У листопаді 2012 року Абіджан відвідав Спеціальний представник Президента Російської Федерації зі співпраці з країнами Африки, Голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Михайло Маргелов, у січні 2013 року він зустрівся з президентом Кот-д'Івуар Алассаном Уаттарою на саміті Афросоюзу в Аддіс-Абебі. Кот-д'Івуар входить до найбільших торгових партнерів Росії в Африці на південь від Сахари. В Абіджані діє постійне представництво російської нафтогазової компанії «Лукойл». У російських вишах підготовлено значну кількість івуарських фахівців.
Кот-д'Івуар
Росія